Арсиноја I (? — умрла 247. п. н. е.) је египатска краљица. Била је кћер трачког краља Лизимаха, прва жена Птолемеја II. Оптужена за заверу против свог мужа, протерана је око 278. п. н. е. у Коптос.

Породично стабло

Литература 
 Опћа енциклопедија ЈЛЗ Загреб 1977. том 1 стр. 266.

Спољашње везе 

Умрли 247. п. н. е.
Египатске краљице
Птолемејиди